El término arena puede referirse a:

Materiales 
Arena, el conjunto de partículas de rocas disgregadas.
Arena, material constructivo de hormigones y morteros.

Deporte 
 Un estadio cubierto, un tipo de edificio para espectáculos deportivos o culturales.
 Arena, marca de ropa de baño para actividades deportivas.
 Bruce Arena, entrenador de fútbol estadounidense.

Arte y espectáculos 
 Un estadio cubierto, un tipo de edificio para espectáculos musicales, teatrales o deportivos.

En literatura puede referirse a:
 Arena, un relato de ciencia ficción por Fredric Brown.

En música puede referirse a:
Arena, banda de rock progresivo.
Arena, álbum de la banda británica Duran Duran.
Arena, álbum de la banda chilena Los Tres.
Arena, sello discográfico chileno de los años 60.

En televisión puede referirse a:
Arena, un episodio de la serie Star Trek: La serie original.
En cine puede referirse a:

 Arena, una película de ciencia ficción de 1989
 Arena, una película de acción de 2011

Lugares 

 Arena, localidad de Calabria (Italia).
 Arena, villa estadounidense en el estado de California (Estados Unidos).
 Arena, villa estadounidense en el estado de Wisconsin (Estados Unidos).
 Arena, pueblo estadounidense en el estado de Wisconsin (Estados Unidos).
 Arena, municipio en el condado de Lac qui Parle, Minnesota (Estados Unidos).
 Arena, una localidad en Puerto Rico.
 Arena Po, localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía,
 La Arena, poblado de la comuna de Alto del Carmen, Atacama (Chile).
 La Arena, barrio de Gijón, Asturias (España).
 La Arena, barrio de Ciérvana, Vizcaya (España).
 La Arena, corregimiento del distrito de Chitré (Panamá).
 La Arena, corregimiento del distrito de Los Pozos (Panamá).
 Playa de la Arena, playa en los municipios de Musques y Ciérvana, Vizcaya (España).
 Playa de la Arena, playa en los municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora, Tenerife (España).
 Paso de la Arena, localidad en la provincia de Entre Ríos (Argentina).
 Paso de la Arena, barrio de Montevideo (Uruguay).

Periodismo gráfico 
 La Arena, diario de Santa Rosa, La Pampa (Argentina).

Acrónimo 

La sigla ARENA puede referirse a:
Alianza Republicana Nacionalista, de El Salvador.
Alianza Renovadora Nacional (Brasil), antiguo partido brasileño.

Otros 
 El color arena.